Daedong-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Daedong-myeon, Gimhae, socken i Gimhae, Södra Gyeongsang, 
 Daedong-myeon, Hampyeong-gun, socken i Hampyeong-gun, Södra Jeolla,